Буковина (Стрийський район) - село в Україні, Стрийському районі Львівської області
 Буковина (Ярославський повіт) - село у Ярославському повіті Підкарпатського воєводства Польщі.